Охота (пол.Ochota) — одна з дільниць Варшави, розташований найближче до центру міста. Геометричний центр району знаходиться на перехресті вулиць Битви Варшавської 1920 р. та Бялобжеської. Це найщільніше заселений район Варшави (9448 осіб/км²).

Відповідно до статистик GUS (Головна служба статистики) 31 грудня 2009 року площа району становила 9,7 км² і налічувала 89 383 мешканці.

Освіта і наука 
На терені району знаходяться такі освітні установи (частина з них входить до складу одного з восьми комплексів шкіл):
 23 заклади дошкільної освіти
 13 початкових шкіл
 10 гімназій
 2 пту
 5 технікумів
 5 загальнопрофільних ліцеїв i 2 вузькопрофільні
 2 поліцеальні школи

А також заклади позашкільної діяльності, такі як молодіжний клуб, міжшкільний спортивний осередок чи йорданівський сад.

На Охоті також містяться адмінбудівлі і корпуси кільканадцяти вищих навчальних закладів, а також ректорат Варшавського Медичного Університету (WUM), Вищої школи екології і управління, Академії спеціальної психології імені Марії Гжегожевської, Польсько-Японська школа комп'ютерних технік та Вищої педагогічної школи.

Частина навчальних будівель міститься на терені Кампусу Ochota, до котрого належать математично-природничі факультети чи інститути Варшавського Університету (UW) та Польської Академії Наук (PAN), як і зосереджені Кампусі Banacha будинки WUM.

Залізничний транспорт представлений платформою Варшава Охота.

Адміністративний поділ Варшави